Grand Prix Wielkiej Brytanii 2003 (oryg. Foster's British Grand Prix) – 56. Grand Prix Wielkiej Brytanii, 11 runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2003 rozgrywana na torze Silverstone. W odbywającym się 20 lipca 2003 roku wyścigu zwycięstwo odniósł, startujący z pole position, Rubens Barrichello.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Wielka Brytania
2003
2003 w Wielkiej Brytanii